Kick Off (1983), een computerspel voor de Commodore 64 uitgebracht in 1983
 Kick Off (1989), een computerspel voor de Commodore 64 en Amiga uitgebracht in 1989
 Kick Off 2, een computerspel uit 1990